Santa - na doutrina católica, aquelas que foram convertidas e salvas por Jesus Cristo, ou ainda desempenharam uma obra admirável segundo os preceitos católicos
Santa Claus - também conhecido simplesmente como "Santa"
Rio Santa

Localidades

Santa (Ilocos Sur)

Santa (província)
Santa (distrito)

Outros
1288 Santa - um asteroide

Veja também
Santo (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos